Solun je bil drugo največje mesto v Vzhodnem rimskem imperiju (Bizancu) poleg Konstantinopla (Carigrada) je veljal za prestolnično mesto. Zaradi svoje pomembne vloge kot administrativno in trgovsko središče, je tudi Solun imel hipodrom in številne druge stavbe, ki so se ohranile do danes.

Vsi starokrščanski in vzhodnorimski (bizantinski) spomeniki mesta so vpisani v seznam Unescove svetovne dediščine.

Cerkve in samostani 
 Bazilika Svetega Demetrija
 Hagija Sofija v Solunu
 Cerkev Panagia Halkeon
 Cerkev svetih Apostolov
 Cerkev Ahejropoeta
 Samostan Latomu
 Cerkev svete Katarine
 Cerkev svetega Pantelejmona
 Cerkev svetega Nikolaja
 Cerkev Jezusa Kristusa Soterja
 Samostan Vlatades
 Cerkev preroka Elije

Javne zgradbe 
 Solunski hipodrom
 ohranjeno in delujoče rimsko kopališče
 Rotunda svetega Georgija (Galerijeva Rotunda)

Drugi spomeniki 
 Galerijev slavolok (vzhodna Kamara)
 Mestno obzidje
 Vardarska vrata (zahodna Kamara)

Kraji svetovne dediščine v Grčiji
Solun